Избранная лига 2017 () — 106-й сезон чемпионата Исландии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 30 апреля и закончился 30 сентября 2017 года. В чемпионате приняли участие 12 команд. 

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Филкир» и «Троуттюр». Их заменили «Акюрейри» и «Гриндавик», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе.

Команды

Турнирная таблица 

Чемпионат Исландии по футболу
Спорт в Исландии в 2017 году
Исландия